De Supercoppa 2011 was de 24ste editie van de strijd om de Italiaanse Supercup. De wedstrijd werd op 6 augustus 2011 in het Nationaal Stadion van Peking gespeeld tussen AC Milan en Internazionale. AC Milan won de wedstrijd met 2-1.

Wedstrijddetails

Zie ook
Serie A 2011/12

2011
AC Milan
FC Internazionale Milano
Sportevenement in Peking
Voetbal in China